Астрономическая обсерватория Триеста — астрономическая обсерватория, основанная в 1753 году в городе Триест, Италия.

Руководители обсерватории 
 1919—1932 — Луиджи Карнера
 1964—1987 — Хак, Маргерита
 с 2005 г — :en:Stefano Cristiani

История обсерватории 
Обсерватория была основана при Морской школе австрийской императрицей Марией Терезой в 1753 году. В 1923 году Астрономическая обсерватория Триеста вошла в состав итальянских астрономических обсерваторий и сейчас входит в состав Национального института астрофизики.

Инструменты обсерватории

Направления исследований 
 Внегалактическая астрономия
 Космология
 Звездная физика
 Межзвездное пространство
 Млечный путь
 Физика Солнца и Солнечной системы
 Астрофизика высоких энергий (сверхновые, гамма-всплески)

Основные достижения 
Принимает участие в проектах:
 Very Large Telescope
 Большой бинокулярный телескоп
 Планк (космическая обсерватория)
 Европейский чрезвычайно большой телескоп

Ссылки 
Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Trieste Astronomical Observatory»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений , MPC

См. также 
 Список астрономических инструментов

Триеста
Астрономические обсерватории Италии
Появились в 1753 году
Здания и сооружения Триеста